Dissociatie (psychologie), een term uit de psychologie
Dissociatie (scheikunde), een type scheikundige reactie